Snake River (engl. für „Schlangenfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Snake River, Nebenfluss des Columbia River im Nordwesten der Vereinigten Staaten
 Snake River (Blue River), Nebenfluss des Blue River in Colorado
 Snake River (Elk River), Nebenfluss des Elk River in Minnesota
 Snake River (Massachusetts)
 Snake River (Michigan)
 Snake River (Nebraska)
 Snake River (Nortonsund), im Nome Census Area (Alaska)
 Snake River (Nushagak Bay), im Dillingham Census Area (Alaska)
 Snake River (Red River of the North), Nebenfluss des Red River of the North in Minnesota
 Snake River (St. Croix River), Nebenfluss des St. Croix River in Minnesota

in Kanada:
 Snake River (Muskrat River), in Ontario 
 Snake River (Peel River), im Yukon-Territorium
 Snake River (Sahtaneh River), in British Columbia
 Snake River (Spanish River) in Ontario 

in Australien:
 Snake River (Tasmanien), Nebenfluss des Weld River

Siehe auch:
 Little Snake River, Nebenfluss des Yampa River in Wyoming und in Colorado